Ратимир може бити:
 , мушко име
 Ратимир (кнез), словенски кнез